Шантель (фр. Chantelle) — многозначный термин.

 Шантель — псевдоним немецкого музыканта, продюсера и диджея Штефана Хантеля.
 Шантель, Саша (1883—1945) — словенский художник, композитор и педагог.

Топонимы 
 Шантель — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Шантель — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье; входит в состав округа Мулен.